Taifun steht für:

 Taifun, tropischer Wirbelsturm
 Taifun (Automarke), ehemalige deutsche Automarke
 Taifun (Belagerungsmethode), experimentelle Angriffsmethode der deutschen Wehrmacht auf Festungen
 Taifun (Bootsklasse), ein Segelbootstyp
 Rheinmetall Taifun, unbemanntes Luftfahrzeug
 Taifun (Flugabwehrrakete), deutsche Flugabwehrrakete aus dem Zweiten Weltkrieg
 Taifun über Nagasaki, ein französisch-japanisches Filmdrama von Yves Ciampi aus dem Jahr 1957
 ein deutscher Flugzeugtyp, siehe Messerschmitt Bf 108
 Valentin Taifun, ein Motorsegler des deutschen Herstellers Valentin
 Taifun (Joseph Conrad), Erzählung (1902) von Joseph Conrad
 Unternehmen Taifun, Deckname für die deutsche Offensive gegen Moskau 1941, siehe Doppelschlacht bei Wjasma und Brjansk
 eine Reihe russischer Militärfahrzeuge, siehe KamAZ-63968 („Taifun-K“) und Ural-63095 („Taifun-U“)
 der Originaltitel des deutschen Spielfilms Polizeiakte 909 aus dem Jahre 1933
 ein Raketenschiff der Karakurt-Klasse der russischen Marine, siehe Sowjetsk (Schiff)
 eine Reihe von Miniatur-Verbrennungsmotoren (1952 – höchstens 2020) von Graupner Modellbau

Siehe auch:
 Typhoon